Italské příjmení Lippi má více nositelů:

 Filippino Lippi (ca 1457–1504), italský malíř, syn Filippa
 Filippo Lippi (1406–1469), italský malíř
 Lorenzo Lippi (1606–1664), italský malíř a básník
 Marcello Lippi (* 1948), italský fotbalový funkcionář

související
 Fra Lippo Lippi dramatický monolog viktoriánského básníka Roberta Browninga z roku 1855

Externí odkazy 
 

Italská příjmení